Dryops bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Dryops (Eponym), Namensgeber der Dryoper
 Dryops (Sohn des Priamos), von Achilleus getötet
 Dryops (Gefährte des Aineias), von Clausus getötet

in der Zoologie:
 Dryops, eine Gattung der Hakenkäfer